Karl steht für:

 Karl (Familienname), Namensträger siehe dort
 Karl, männlicher Vorname, dort auch zu fiktiven Personen literarischer Werke
 Karl (Funkgerät), deutsches Funkmessstörgerät aus dem Zweiten Weltkrieg
 Mörser Karl (auch Karl-Gerät), überschweres Geschütz im Zweiten Weltkrieg
 Karl (Kabarettpreis) in Österreich
 Karl (Schachzeitschrift), erscheint in Frankfurt am Main
 Karl (Fahrradzeitschrift), erscheint in Stuttgart
 Karl (Comic), Comicreihe 
 Opel Karl, ein PKW-Modell von Opel

Karl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Karl (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Karl (Gemeinde Draßmarkt), Katastralgemeinde und Ortschaft von Draßmarkt, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Karl (Gemeinde Techelsberg), Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Karl (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil in der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Karl (Gemeinde Oberneukirchen), Ortslage bei Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Karl (Gemeinde Sankt Nikolai), Streusiedlung in der Gemeinde Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Weiteres:
 Knochen-Karl, Denkmal in Bochum

KARL steht als Abkürzung für:
 Karlsruhe/Kaiserslautern Register Transfer Language, Hardwarebeschreibungssprache 
 Korean Amateur Radio League, südkoreanischer Amateurfunkverband

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Karl
 Liste der Prinzen namens Karl
 Carl
 Carle
 Karle (Begriffsklärung)
 Karlchen

Abkürzung